Rajd Wielkiej Brytanii 1983 (32. Lombard RAC Rally) – 32 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 19-22 listopada. Była to dwunasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1983. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Bath.

Zwycięzcy odcinków specjalnych 

 Uwaga: Nazwa i długość 41 odcinka specjalnego jest nieznana.

Wyniki

Klasyfikacja końcowa mistrzostw 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1983
1983 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1983